Tazreiter ist der Familienname folgender Personen:
 Angelika Tazreiter (* 1987), österreichische Radsportlerin 
 Georg Tazreiter (* 1986), österreichischer Radsportler
 Josef Tazreiter (1891–1955), österreichischer Politiker (CSP, ÖVP)

Siehe auch:
 Tatzreiter